Cerreta ima više značenja:
 Cerreta, Avellino
 Cerreta, Benevento
 Cerreta, Isernia
 Cerreta, La Spezia
 Cerreta, Lucca
 Cerreta, Rieti
 Cerreta, Salerno
 Cerreta, Terni